Lego Friends é um jogo eletrônico lançado em 1999, desenvolvido pela Ivanoff Interactive A/S e distribuído pela LEGO Media, para a plataforma Microsoft Windows.

Enredo
O jogador deve juntar-se a uma banda para criar música e dançar para tornar-se uma pop star de primeira grandeza.

Ver também
Lista de jogos eletrônicos Lego

Ligações externas
Website oficial

Jogos eletrônicos de 1999
Jogos eletrônicos de Lego
Jogos para computador